Richard Quain kan syfta på:

* Richard Quain (1800–1887), brittisk läkare, född på Irland, verksam i London
 Richard Quain (1816–1898), brittisk läkare, född på Irland, verksam i London